Milanko Petrović (cyr. Миланко Петровић; ur. 21 września 1988 w Sjenicy) – serbski biegacz narciarski i biathlonista, zawodnik klubu BK Lavina.

Kariera 
Na arenie międzynarodowej w biegach narciarskich zadebiutował w 27 stycznia 2005 w szwajcarskiej miejscowości Monthey podczas Olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w sprincie techniką dowolną, gdzie uplasował się na pozycji 49.

Na biathlonowej rozgrywkach zadebiutował w 2005 podczas Pucharu IBU w austriackiej miejscowości Obertilliach, gdzie w biegu indywidualnym na 20 km uplasował się na 49 pozycji.

Biathlon

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Mistrzostwa świata juniorów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Biegi narciarskie

Igrzyska olimpijskie

Uniwersjada

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata 
W swojej karierze w Pucharze Świata nie zadebiutował.

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 
 Profil na stronie FIS 

Serbscy biathloniści
Serbscy biegacze narciarscy
Serbscy olimpijczycy
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Sjenicy
Urodzeni w 1988